Runzeln steht für:

 eine plastische Verformung von Oberflächen, siehe Faltenbildung (Materialkunde)
 Alterungserscheinungen der Haut, siehe Hautalterung
 Stirnrunzeln, eine spezielle Form der Mimik beim Menschen

Siehe auch